Das Toray Pan Pacific Open 1990 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 27. Januar bis 4. Februar 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:1 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Elizabeth Smylie mit 6:2 und 6:2 gegen Jo-Anne Faull / Rachel McQuillan.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Shibuya